Die Moscow Women’s Open 1990 waren ein Tennisturnier der Damen im Olimpijski in Moskau. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 1. bis 7. Oktober 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski